

Film

The Miller's Daughter – cortometraggio del 1905 diretto da Edwin S. Porter e Wallace McCutcheon
The Miller's Daughter – cortometraggio francese del 1913 prodotto dalla Lux Compagnie Cinématographique de France
The Miller's Daughter – cortometraggio di animazione diretto da Isadore Freleng (Friz Freleng)